Divizia Națională 1992 – 1. edycja rozgrywek o mistrzostwo Mołdawii w piłce nożnej mężczyzn i tym samym najwyższej w hierarchii klasy ligowych rozgrywek piłkarskich w tym kraju. Zmagania po raz pierwszy i ostatni toczyły się systemem "wiosna-jesień".

Tytuł mistrza przyznano Zimbru Kiszyniów, a królami strzelców zostali: Sergej Aleksandrow i Oleg Flentea, którzy strzelili po 13 goli.

Zespoły

Tabela końcowa 

Mistrzostwo Mołdawii przyznano Zimbru Kiszyniów na skutek odmowy gry w meczu barażowym o tytuł przez Tiligul Tyraspol.

Zobacz też 
 Divizia Naţională

Przypisy

Bibliografia 
 RSSSF 

1992 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Mołdawii
1992 w Europie
Mołdawia w XX wieku